Wuhan Open 2016 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på hardcourt-baner i Optics Valley International Tennis Center i Wuhan, Folkerepublikken Kina i perioden 25. september - 2. oktober 2016. Det var den tredje udgave af Wuhan Open og sæsonens femte og sidste turnering på WTA Tour 2016 i kategorien WTA Premier 5.

Singletitlen blev vundet af Petra Kvitová, som i en ensidig finale, der var overstået på blot 63 minutter, vandt med 6-1, 6-1 over Dominika Cibulková. Den 14.-seedede tjekke vandt dermed den 18. titel på WTA Tour i karrieren, men det var hendes første sejr i 13 måneder. Det var endvidere anden gang, at hun vandt titlen i Wuhan, eftersom hun tidligere havde sejret i den første udgave af turneringen i 2014. For Cibulková betød finalepladsen, at hun avancerede fra 12.- til 8.-pladsen på WTA's verdensrangliste, hvilket var en forbedring på to pladser i forhold til hendes indtil da bedste placering på listen. I semifinalen havde Kvitová slået Simona Halep ud af turneringen, men rumænerens semifinaleplads medførte, at hun som den tredje spiller (efter Serena Williams og Angelique Kerber) kvalificerede sig til WTA Finals 2016 i Singapore.

Doubleturneringen blev vundet af Bethanie Mattek-Sands og Lucie Šafářová, der var seeedet som nr. 5, og som i finalen besejrede det tredjeseedede par bestående af Sania Mirza og Barbora Strýcová med 6-1, 6-4. Det amerikansk-tjekkiske par vandt dermed en WTA-titel for syvende gang i deres tid som makkere, og de kvalificerede sig samtidig til den sæsonafsluttende turnering for sæsonens otte bedste par, WTA Finals 2016.

Venus Williams var forsvarende mester i damesingle men tabte i ottendedelsfinalen til Svetlana Kuznetsova. Martina Hingis og Sania Mirza var forsvarende mestre i damedouble men forsvarede ikke deres titel som par, eftersom de afbrød deres samarbejde tidligere på sæsonen. Mirza nåede som næævt til finalen sammen med Barbora Strýcová. Hingis stillede op sammen med Coco Vandeweghe, og det schweizisk-amerikanske par tabte i ottendedelsfinalen til Aleksandra Krunić og Kateřina Siniaková.

Præmier 

Den samlede præmiesum for turneringen androg $ 2.288.250 og fordelte sig som følger.

Resultater

Damesingle

Hovedturnering 

Hovedturneringen havde deltagelse af 56 spillere, der fordelte sig på:
 45 direkte kvalificerede spillere i form af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. 13. august 2016 (seks uger før turneringens start).
 3 spillere, der havde modtaget et wildcard.
 8 spillere fra kvalifikationsturneringen.

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 32 spillere, der spillede om de sidste otte ledige pladser i hovedturneringen. 30 af spillerne havde kvalificeret sig til kvalifikationsturneringen via deres placering på WTA's verdensrangliste, mens de sidste to spillere havde modtaget et wildcard.

Damedouble 

Damedoublerækken havde deltagelse af 28 par, der fordelte sig på:
 24 direkte kvalificerede par i form af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 4 par, der havde modtaget et wildcard.

Eksterne henvisninger 
 Wuhan Open

Noter 

2016
WTA Tour 2016